Palmdale – centro abitato australiano del Nuovo Galles del Sud
Palmdale – centro abitato statunitense della California
Palmdale – centro abitato statunitense del Florida
Palmdale – centro abitato statunitense del Minnesota
Palmdale – centro abitato statunitense della Pennsylvania